Вторая Бундеслига 2013/2014 — 40-й сезон Второй Бундеслиги. Чемпионат начнётся 19 июля 2013 года. Последние матчи состоятся 11 мая 2014 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Фортуна» и «Гройтер Фюрт».
В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Герта» и занявший второе место «Айнтрахт» из Брауншвейга.

По итогам предыдущего сезона в Третью Бундеслигу вылетели «Зандхаузен» и «Регенсбург».
Во Вторую Бундеслигу вышли победитель Третьей Бундеслиги «Карлсруэ» и занявшая второе место «Арминия».

«Динамо Дрезден», занявший по итогам прошлого сезона 16-е место, сыграл в стыковых матчах с «Оснабрюком» и, победив по итогам двух встреч, сохранил прописку во Второй Бундеслиге.

«Дуйсбург» не смог получить лицензию на сезон 2013/14 и в соответствии с правилами немецкой футбольной лиги его заменил «Зандхаузен» как лучший клуб из вылетевших.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая турнирная таблица 

источник kicker.de

Календарь игр

Бомбардиры 

Вторая Бундеслига
Германия
Спорт в Германии в 2013 году
Спорт в Германии в 2014 году